Živa hidrid se može odnositi na:

Živa(I) hidrid (HgH or Hg2H2), veoma nestabilan gas
Živa(II) hidrid (HgH2), isparljiva, relativno stabilna bela tečnost